Сона може да се отнася за:

 Сона (река), река в Източна Франция
 Сона (Италия), град и община в Северна Италия